'Blume – gruppo musicale
 18106 Blume – asteroide near-earth

Persone 

 Brian Blume – editore statunitense
 Carl Ludwig Blume – botanico tedesco
 Hans Blume – calciatore olandese
 Marc Blume – velocista tedesco
 Pernille Blume – nuotatrice danese
 Ray Blume – cestista statunitense 
 Walter Blume – aviatore tedesco